Suiyuan steht für:

 Suiyuan (Provinz), ehemalige Provinz in Huabei, China
 Suiyuan, früherer Stadtteil von Hohhot, Stadt im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, China